Police Woman (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit de jaren 70. 
Police Woman (film), een film uit 1974 met Yuen Qiu.